Благојевић је српско презиме. Оно се може односити на:

 Род Благојевић (1956), амерички политичар
 Милан Благојевић Шпанац (1905—1941), учесник Шпанског грађанског рата
 Милош Благојевић (1965), српски историчар
 Борислав Благојевић (1911—1985), друштвено-политички радник СР Србије, правник
 Љиљана Благојевић (1955), српска позоришна, филмска и телевизијска глумица
 Дина Благојевић (1997), српска фудбалерка
 Јелена Благојевић (1988), српска одбојкашица, некадашња репрезентативка Србије
 Цвијетин Благојевић (1955), српски и југословенски фудбалер
 Вера Благојевић (1920—1942), студент медицине, учесница Народноослободилачке борбе и народни херој Југославије
 Видоје Благојевић (1950), пуковник Војске Републике Српске
 Миланка Благојевић (1982), српска књижевница
 Марина Благојевић (1958—2020), српски социолог
 Димитрије Благојевић (1952—2004), архимандрит Српске православне цркве
 Љиљана Благојевић (архитекта) (1895—2005), српски архитекта
 Жељко Благојевић, српски ултрамаратонац
 Андрија Благојевић (1981), српски кларинетиста и педагог
 Марко Благојевић (1976), српски политиколог, менаџер и дипломата
 Берислав Благојевић (1979), српски прозни писац и пјесник
 Милутин Благојевић (1912—1944), активиста Народноослободилачког покрета у окупираном Београду
 Маринко Благојевић (1924—1944), члан СКОЈ−а, револуционар, борац Девете српске ударне бригаде, учесник Народноослободилачке борбе
 Петар Благојевић (—1725), српски сељак
 Мирко Благојевић (1956), српски политичар
 Велизар Благојевић (1955), пуковник Војске Републике Српске 
 Олга Благојевић (1939—2005), доктор стоматологије, професор

Види још 
 Благојевићи

Референце 

Српска презимена